Der Begriff Volk Gottes kann sich beziehen

 auf das Selbstverständnis des Volkes Israel, siehe Israeliten;
 auf das Selbstverständnis von christlichen Kirchen, siehe zum Beispiel Römisch-katholische Kirche #Volk Gottes.